Spelthorne peut faire référence à : 

 Borough de Spelthorne, un district d'administration locale dans le comté de Surrey, Angleterre
  Conseil du borough de Spelthorne
  était un College du campus situé sur High Street, Ashford, Surrey, Angleterre.
 Spelthorne, circonscription du Surrey à la Chambre des communes britannique
 , du comté historique de Middlesex, Angleterre
  est un club de football basé dans le borough de Spelthorne